Carles Suriñach i Wrokona (Barcelona, 1915 - New Haven, 1997), director i compositor català.
 Ramon Suriñach i Baell (1858 - 1920), un dramaturg català.
 Ramon Suriñach i Senties (Barcelona 1881 - 1964) novel·lista, poeta i dramaturg català.